Le Manoir è il nome di alcuni comuni francesi:

Le Manoir – Calvados
Le Manoir – Eure